8 може мати такі значення:

 Цифра 8.
 8 — натуральне число вісім.
 8 рік до нашої ери
 8 рік нашої ери
 8-ме тисячоліття до н. е. — проміжок з 8000 по 7001 рік до нашої ери.
 8-ме тисячоліття — проміжок з 7001 по 8000 рік нашої ери.

Див. також 
 VIII (значення)
 VIII століття до н. е. — проміжок з 800 по 701 рік до нашої ери.
 VIII століття — проміжок з 701 по 800 рік нашої ери.